Leonard Kornoš (ur. 1956) – słowacki astronom. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Jest współodkrywcą 37 planetoid.

W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano (23899) Kornoš.

Przypisy 

Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Słowaccy astronomowie XX wieku
Słowaccy astronomowie XXI wieku
Wykładowcy Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie
Urodzeni w 1956